Burgruine Serviezel steht für:
 Burgruine Serviezel (Ramosch)
 Ruine Serviezel